Perito - especialista em um determinado ofício ou técnica.
 Perito criminal

Toponímia
 Perito - comuna italiana da região da Campânia.
 Perito - localidade na comuna de Pedace, região da Calábria.
 Perito Moreno -  município da província de Santa Cruz, Argentina.
 Perito Moreno - glaciar na província de Santa Cruz, Argentina.